Pahlings ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Pahlings (1904–1947), deutscher Politiker (NSDAP), MdR und SA-Führer
 Herbert Pahlings (1939–2012), deutscher Mathematiker